Dit is de wereldranglijst van september 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 september 2001.

Mannen 09